Кубок світу ФІДЕ 2007 — шаховий турнір, який пройшов від 24 листопада до 16 грудня в Ханти-Мансійську (Росія). У турнірі за нокаут-системою взяло участь 128 шахістів. Був одним з етапів кваліфікації на участь у матчі за звання чемпіона світу 2010.

У змагання взяли участь більшість провідних шахістів світу. Переможцем став Гата Камський. Він пройшов турнір без поразок в окремих партіях, лише одного разу взявши участь у тай-брейку, а у фіналі з чотирьох ігор переміг іспанця Олексія Широва. 17-річні гравці Сергій Карякін і Магнус Карлсен досягли стадії півфіналу.

Вигравши турнір, Камський кваліфікувався на матч кандидатів, який визначив претендента в матчі за звання чемпіона світу 2010; також це дозволило йому безпосередньо потрапити в кандидатські матчі, які визначали претендента на участь у матчі за звання чемпіона світу 2012.

Фінальна четвірка учасників також здобули путівки на участь у серії Гран-прі ФІДЕ 2008-2010, одній із стадій кваліфікації на матч за звання чемпіона світу 2012.

Визначні неучасники 
Володимир Крамник і Веселин Топалов не могли брати участь через спеціальні привілеї, які вони вже мали в чемпіонському циклі 2008—2010.

Всі інші провідні гравці, зокрема чемпіон світу Вішванатан Ананд, могли брати участь. Однак Ананд, який уже був посіяним у циклі 2008—2010, вирішив відмовитись від участі.

Троє інших гравців, які незадовго до цього взяли участь у Чемпіонаті світу 2007 в Мехіко — Петер Леко, Олександр Морозевич і Борис Гельфанд — відмовились від участі. Леко і Морозевич відмовилися від участі як протест проти привілеїв, які отримали Крамник і Топалов у чемпіонському циклі 2008—2010.

Крім них єдиним гравцем серед провідної тридцятки рейтингу, який не взяв участь, була Юдіт Полгар.

Шляхи відбору на турнір 
Остаточний список 128-ми учасників був таким:
 Троє із восьми учасників Чемпіонату світу 2007 (Левон Аронян, Петро Свідлер, Олександр Грищук). Інших п'ять учасників того турніру замінили гравці за рейтинг-листом.
 Чемпіонка світу 2006 (Сюй Юйхуа).
 Чемпіон світу серед юніорів 2006 (Завен Андріасян).
 25 шахістів з найвищим рейтингом Ело (включаючи п'ять гравців, які замінили учасників Чемпіонату світу 2007). До уваги брався середній показник між липнем 2006 року і січнем 2007-го.
 89 учасників кваліфікувались за підсумками континентальних чемпіонатів і зональних турнірів:
 45 гравців з Європи (16 за підсумками Чемпіонату Європи 2006 і 29 — 2007)
 19 шахістів з Америки (7 за підсумками Чемпіонату Америки і 12 із зональних турнірів від 2.1 до 2½),
 19 гравців з Азії та Океанії (10 за підсумками 6-го Чемпіонату Азії та 9 із зональних турнірів від 3.1 до 3.6),
 6 гравців з Африки (Чемпіонат Африки 2007).
 5 номінантів від президента ФІДЕ (Сергій Рублевський, Євген Барєєв, Сергій Жигалко, Зіаур Рахман і Борис Савченко).
 4 номінанти від місцевих організаторів турніру (Євген Алексєєв, Микола Кабанов, Олексій Придорожний і Володимир Генба).

Розбивка на зони описана в керівництві ФІДЕ, розділ D.I1.

Учасники 
Всі учасники є гросмейстерами, якщо не вказано інше.

, 2787
, 2752
, 2742
, 2741
, 2739
, 2732
, 2729
, 2716
, 2715
, 2714
, 2714
, 2713
, 2710
, 2705
, 2703
, 2695
, 2694
, 2692
, 2691
, 2691
, 2690
, 2690
, 2683
, 2679
, 2678
, 2678
, 2676
, 2674
, 2674
, 2674
, 2670
, 2668
, 2668
, 2661
, 2661
, 2660
, 2657
, 2656
, 2655
, 2654
, 2653
, 2649
, 2649
, 2648
, 2646
, 2646
, 2645
, 2644
, 2643
, 2643
, 2643
, 2643
, 2643
, 2641
, 2639
, 2635
, 2634
, 2627
, 2626
, 2616
, 2615
, 2610
, 2609
, 2608

, 2608
, 2607
, 2606
, 2606
, 2601
, 2597
, 2597
, 2594
, 2593
, 2592
, 2592
, 2591
, 2587
, 2586
, 2585
, 2584
, 2584
, 2583
, 2582
, 2576
, 2573
, 2569
, 2569
, 2568
, 2566, IM
, 2565
, 2565
, 2565
, 2563
, 2562
, 2561
, 2561
, 2552
, 2552
, 2547
, 2546
, 2546
, 2544
, 2534
, 2531
, 2530
, 2528
, 2520, IM
, 2517
, 2515, IM
, 2514, IM
, 2512, IM
, 2511, IM
, 2508, IM
, 2506, IM
, 2503, IM
, 2497
, 2496, IM
, 2494
, 2491, IM
, 2484
, 2480, IM
, 2477, IM
, 2435, IM
, 2429, IM
, 2427, IM
, 2413, IM
, 2389, FM
, 2352, IM

1 Ізорія не приїхав на кубок через проблеми з візою. Гонсалес Самора не взяв участь через проблеми зі здоров'ямG.

Формат 
Турнір проходив за схемою чемпіонатів світу ФІДЕ 1998—2004: кожен раунд складався з двох основних партій (за винятком фіналу, в якому партій було чотири), після яких йшов тай-брейк якщо основні партії не виявляли переможця.

Контроль часу основних партій — 90 хвилин на перші 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід. у випадку нічиї грався тай-брейк — 4 партії з контролем 25 хвилин + 10 секунд на хід; потім, якщо необхідно, дві партії в бліц (5 хвилин на всю партію + 10 секунд на кожен хід); потім одна гра армагедон (білі мають 6 хвилин і повинні виграти, чорні мають 5 хвилин, але їм достатньо нічиєї).

Розмір призових коливався від $6,000 для гравців, які вибули в першому раунді до $80,000 для фіналіста, що програв і $120,000 для переможця.

Результати, раунди 1–4

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Результати, раунди 5–7

Фінал 

13 грудня — 16 грудня

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Шахові турніри 2007
2007 у шахах
Кубок світу із шахів
Листопад 2007
Грудень 2007